La Prva nogometna liga Hrvatske Republike Herceg-Bosne (Prima lega calcistica della Repubblica Croata dell'Erzeg-Bosnia) è stata una competizione per di squadre calcio della Repubblica Croata dell'Erzeg-Bosnia, era gestita dalla Nogometni savez Hrvatske Republike Herceg-Bosne (NSHB) ed è stato il primo campionato ufficiale nato in Bosnia ed Erzegovina dopo la dissoluzione della Jugoslavia.

Al pari della Prva liga Republike Srpske (serbi) e della Prva liga NS BiH (musulmani), non era riconosciuta dalla UEFA, la quale voleva un campionato unitario. Il primo tentativo di unione fu nel 1998, quando 4 squadre della comunità musulmana e 2 di quella croata hanno disputato i play-off con in palio 2 posti per le coppe europee. Nel 2000 sono stati riproposti i play-off (nel 1999 non è stato trovato l'accordo) e dal 2000-01 viene fondata la Premijer Liga con squadre della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, ovvero musulmani e croati, mentre le compagini della Repubblica Srpska sono entrate nel 2003.

Con la fusione con le squadre della comunità musulmana, i campionati della Erzeg-Bosnia cessano di esistere.

La competizione di coppa ufficiale era la Kup Herceg-Bosne, anch'essa è stata soppressa nel 2000.

Albo d'oro

Statistiche 
Fonte: pogled.ba

Marcatori

Classifica perpetua
Nella prima stagione (1993-94) la vittoria valeva 2 punti, nelle altre edizioni 3.

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Kup Herceg-Bosne

Collegamenti esterni 
 Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu
 pogled.ba
 66 anni del NK Vitez
 claudionicoletti.eu

Edizioni della Prva liga Herceg-Bosne
Erzeg-Bosnia
Campionati in Bosnia ed Erzegovina 1992-2002